Die Ortsbezeichnung Breslauer Platz gibt es in mehreren Städten:
Breslauer Platz (Berlin)
Breslauer Platz (Köln)
Breslauer Platz (Darmstadt)
Breslauer Platz (85221 Dachau)